Sebestyén Lilla magyar újságíró, a Fejér Megyei Hírlap volt munkatársa, cikkei jelentek meg a 24.hu-n is.

Életrajz 
2014-ben cikkei jelentek meg a 24.hu-n. 2016. december 31-i hatállyal felmondott a Fejér Megyei Hírlaptól. A 2016 decemberében a Fejér Megyei Hírlapban megjelent meghamisított Orbán Viktor-interjú okán kirúgott újságírók miatti szolidaritásból mondott fel.

Jegyzetek 

Magyar újságírók
Magyar nők
Élő személyek